

Котушув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Котушув — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства